Potxótnoie (en rus: Почётное) és un poble de la República de Crimea, a Rússia, que el 2014 tenia 1.247 habitants. Pertany al districte rural de Krasnoperekopsk. Fins al 1920 la vila es deia Tuzlà.

Referències 

Pobles de la República Autònoma de Crimea